Gobnik je lahko:

Gobnik, naselje v občini Litija
Gobnik, potok, pritok Lutnika (porečje Save)